

Sigle 
 Teachta Dála – membro della Dáil Éireann, la camera dei rappresentanti del parlamento della Repubblica d'Irlanda
 Contratto di lavoro a tempo determinato, forma contrattutale prevista dal Diritto del lavoro

Codici 
 TD – codice FIPS 10-4 di Trinidad e Tobago
 TD – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Ciad

Informatica 
 .td – dominio di primo livello di Ciad
 <td>...</td>- elemento HTML che crea una cella all'interno di una tabella
 TD – Sigla di Tower defence

Religione 
 T.D. – sigla della Congregazione del Sacro Cuore di Gesù (Padri di Timon David)

Sport 
 TD – nelle statistiche di vari sport, touchdown o meta
 TD – molto difficile, grado di difficoltà di una via ferrata

Medicina 
 TD – in ambito di referto clinico, riferimento di tossicodipendenza di un paziente

Altro 
 Td – simbolo del denaro della titolazione di un filo